Fulgencio José Cerdán Barceló  (Villena,  9 de julio de 1970) es un político español. Ha ejercido su profesión como docente de secundaria en el área de matemáticas. Entra a formar parte del Ayuntamiento de Villena en diciembre de 2009 ostentando el acta de concejal. Desde mayo de 2019 porta la vara de mando ejerciendo como alcalde de Villena. Además, también desde 2019 es diputado de la Diputación Provincial de Alicante como representante de la comarca del Alto Vinalopó.

Biografía 
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia y funcionario de carrera de Educación Secundaria en la especialidad de Matemáticas ha sido profesor de Sistemas Electrónicos desde el año 2000 hasta el año 2005. 

Fue Director Gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Villena desde 2005 hasta mayo de 2007, cuando se reincorporó a su puesto de docente en Sistemas Electrónicos.

A partir del curso 2009 ejerció como profesor de matemáticas hasta el año 2011. Posteriormente, fue concejal con delegaciones del PSPV-PSOE en Villena en la legislatura (2011-2015), ostentando las delegaciones de Bienestar Social Y Sanidad durante toda la legislatura, Medios de Comunicación los dos primeros años y Deportes desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2015.

En el 2015 retoma su actividad docente como profesor de matemáticas desde el curso 2015/2016 hasta su nombramiento como alcalde en mayo de 2019.

Institucional 
Miembro del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), en las elecciones municipales de 2007 participó por primera vez de la candidatura de la lista de dicha formación al Ayuntamiento de Villena. Asumió el cargo de Concejal del Ayuntamiento de Villena el 21 de diciembre del año 2009 al sustituir a Vicenta Tortosa que fue nombrada Diputada Nacional. 

Posteriormente, en las elecciones municipales del año 2011, ocupó el número dos de la lista del Partido Socialista formando parte del gobierno de coalición con Los Verdes de Europa (5 ediles), VCD (2 concejales) y Partido Socialista (4 concejales). Durante los últimos tres años de la legislatura además también ostentó la portavocía del grupo municipal socialista.  

En las elecciones locales del año 2015 encabezó la lista del PSOE de su ciudad natal, así como en el año 2019, siendo elegido alcalde en ese año. 

Además de ser diputado provincial de Alicante por la comarca del Alto Vinalopó, ostenta la presidencia del Consorcio Crea, una entidad pública responsable del tratamiento, valorización y eliminación de residuos en el Área de Gestión A3, formada por los municipios de Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Pinoso, Elda, Monóvar, Onil, Petrer, Salinas, Sax y Villena.

Trayectoria política 

En lo que respecta a su trayectoria política ha desempeñado varios cargos orgánicos tanto dentro como fuera de la agrupación de Villena. Ha sido Secretario de Ideas y Programas de la Agrupación Socialista de Villena desde septiembre de 2008 hasta abril de 2010.

En 2010 pasa a ser Vicesecretario General de dicha agrupación hasta julio de 2012, momento en el que se convierte en Secretario General, hasta el 11 de abril del año 2022.

Además es miembro del Comité Provincial de Alicante (julio de 2012 hasta la actualidad) y miembro del Comité Nacional (julio de 2017 hasta la actualidad).

En febrero del año 2022 presentó su candidatura a Secretario General del Alto y del Medio Vinalopó, siendo nombrado Secretario General el 22 de febrero, integrando a la candidatura alternativa, integrándose al tiempo en la Ejecutiva del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante. El 27 de marzo se conformó la ejecutiva comarcal en el Congreso celebrado en la ciudad de Beneixama.

Referencias 
http://www.villena.es/

https://www.creaconsorci.org/

https://www.diputacionalicante.es/la-diputacion/corporacion-provincial-2019-2023/fulgencio-jose-cerdan-barcelo/

Alcaldes de Villena
Nacidos en Villena